

Орховек (Орхувек) — село в гміні Володава Володавського повіту Люблінського воєводства
 Орхувек — село в гміні Орхово Слупецького повіту Великопольського воєводства